Au Canada, le droit des valeurs mobilières est  de compétence provinciale et plusieurs provinces ont adopté une loi appelée Loi sur les valeurs mobilières.

Loi sur les valeurs mobilières (Manitoba)
Loi sur les valeurs mobilières (Nouveau-Brunswick) 
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Loi sur les valeurs mobilières (Québec)

Droit au Canada
Droit des affaires